Гарниш (; иногда переводится как Харниш) — многозначный термин.

Топонимы 
 Гарниш — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Люксембург.

Персоналии 
 Гарниш, Гедвига (в замужествах Шоберт и фон Боде; 1857—1919) — немецкая писательница. 
 Гарниш, Герман (1883—1951) — немецкий политик, член СДПГ.
 Гарниш, Мацей (1740—1790) — римско-католический и государственный деятель Речи Посполитой, епископ хелмский, подканцлер коронный.
 Гарниш, Ян (род. 1985) — словацкий саночник.